„Аретеј” је југословенски и хрватски филм из 1981. године. Режирао га је Георгиј Паро а сценарио су написали Ладо Краљ и Мирослав Крлежа.

Улоге 

|-
|Реља Башић || 
|-
|Божидар Бобан || 
|-
|Ратко Буљан || 
|-
|Иво Фици || 
|-
|Богдан Гагић || 
|-
|Људевит Галић || 
|-
|Звонимир Јурић || 
|-
|Ибрица Јусић || 
|-
|Иво Кадић || 
|-
|Вјенцеслав Капурал || 
|-
|Ивица Катић || 
|-
|Нико Ковач || 
|-
|Владимир Ковачић || 
|-
|Миладин Кришковић || 
|-
|Отокар Левај || 
|-
|Едита Липовшек || 
|-
|Тонко Лонза || 
|-
|Златко Мадунић || 
|-
|Еди Марчинко || 
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Нено Марчинко || 
|-
|Раде Марковић || 
|-
|Јосип Мароти || 
|-
|Дамир Мејовшек || 
|-
|Борис Михољевић || 
|-
|Ангел Палашев || 
|-
|Бранко Плеша || 
|-
|Милка Подруг Кокотовић || 
|-
|Винко Призмић || 
|-
|Зорко Рајчић || 
|-
|Петар Робинсон || 
|-
|Ђуро Рогина || 
|-
|Нева Росић || 
|-
|Крунослав Шарић || 
|-
|Славко Шестак || 
|-
|Томислав Светић || 
|-
|Крешимир Зидарић || 
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски филмови
Филмови 1981.